Mechanisch evenwicht
Mechanische energie
Mechanische schok
Mechanische spanning
Mechanische arbeid; zie arbeid (natuurkunde)
Mechanisch, in de natuurwetenschappen gebruikt in de betekenis van 'niet-(bio)chemisch', bijvoorbeeld 'de mechanische afweer'
Mechanisch als synoniem voor machinaal; zie machine

Zie ook
Mechanica
Mechanisme (doorverwijspagina)